kvn – codice ISO 639-3 della lingua border kua
 KVN – programma televisivo russo legato a una competizione studentesca